Грузенбе́рг — фамилия.

Известные носители:
 Грузенберг, Владимир Фёдорович (1907—2003) — военный деятель и педагог.
 Грузенберг, Михаил Маркович (более известен под фамилией Бородин; 1884—1951) — российский революционер, агент Коминтерна, советский государственный и общественный деятель.
 Грузенберг, Оскар Осипович (1866—1940) — российский юрист и общественный деятель
 Грузенберг, Семён Осипович (1876—1938) — русский философ и критик
 Грузенберг, Сергей Николаевич (1888—1931) — график и архитектор, участник объединения «Мир искусства»